Файн — фамилия.

Известные носители:
 Файн, Адриан (род. 1999) — немецкий футболист.
 Файн, Вениамин Моисеевич (1930—2013) — известный физик, отказник, активный участник сионистского движения в СССР.
 Файн, Джинна (род. 1964) — американская порноактриса.
 Файн, Зорий Ефимович (род. 1972) — фотохудожник, композитор, искусствовед, журналист, публицист, педагог. Заслуженный деятель искусств Украины.
 Файн, Ирвинг (1914—1962) — американский композитор и педагог.
 Файн, Катерина Викторовна (род. 1975) — русский поэт, драматург, культуролог.
 Файн, Кортни (1977—2011) — американская актриса, сценарист, певица и автор песен.
 Файн, Роберт (1907—1975) — австрийский тяжелоатлет, Олимпийский чемпион, чемпион Европы.
 Файн, Роза Давыдовна (род. 1929) — украинская и германская скрипачка, музыкальный педагог.
 Файн, Ройбен (1914—1993) — американский шахматист и шахматный теоретик; психолог.
 Файн, Энн (род. 1947) — британская писательница, автор книг для детей и юношества.